la prima nel 260 tra Aureolo ed Ingenuo;
 la seconda nel 351 tra Costanzo II e Magnenzio.